Тетратиоцианатоаурат — неорганическое вещество, комплексная соль тетратиоцианатозолотой кислоты:

 Тетратиоцианатоаурат(III) калия
 Тетратиоцианатоаурат(III) натрия